La brioche con gelato è un dolce tipico siciliano. La brioche con gelato è un panino tondo (spesso si preparano usando le cosiddette "briosce col tuppo") tagliato in due parti e ripieno di gelato. A volte, le brioche col gelato vengono anche insaporite con ingredienti dolci come il latte di mandorla o la panna montata. In Sicilia, le brioche col tuppo farcite sono considerate un classico alimento estivo, e si mangiano a colazione assieme al caffè e al cappuccino.

Diffusione 
Sebbene siano considerate un simbolo della pasticceria siciliana, le brioche con il gelato sono oggi diffuse in tutta Italia. A San Pancrazio, una frazione di Montespertoli, nella città metropolitana di Firenze, si festeggia la sagra della brioche con gelato.

Note in tutto il mondo, le brioche con il gelato fungono da spuntino e dessert in alcune località degli USA.

Alimenti simili 
I venditori ambulanti filippini vendono i gelati sorbetes dentro il pane pandesal.

Il bánh mì kẹp kem del Vietnam è pane bánh mì tagliato in due, farcito con gelato e insaporito con le arachidi tritate.

Note

Voci correlate 
 Brioscia
 Gelato biscotto
 Maritozzo

Collegamenti esterni
 

Dolci a base di latte
Dolci a base di uova
Gelati e sorbetti